Alpout – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Alpout – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Alpout – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Alpout – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Alpout – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Alpout – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Alpout – centro abitato del distretto di Qazax, in Azerbaigian
 Alpout – centro abitato del distretto di Ucar, in Azerbaigian